Алим Пашт-Хан (Алим Германович Паштов; род. 13 июля 1972, г.Нальчик, СССР) — российский , график, . Народный художник Кабардино-Балкарии (2015). Живёт и работает в Германии и России.

Биография 
Родился в Нальчике 13 июля 1972 года в семье художника Германа Паштова.

В 1989 году поступил в Красноярский государственный художественный институт на станковую графику к профессору Виталию Натановичу Петрову-Камчатскому, который окончил экстерном с отличием в 1994 году.

В 1994 году приглашён в институт вести мастерскую литографии; в этом же году поступил в творческие мастерские графики Российской академии художеств в Красноярске, под руководством академика Николая Львовича Воронкова.

В 1995 году получил стипендию от Германской службы академических обменов, что позволило ему продолжить художественное образование в  Галле (Заале), Германия.

С 1996 проходил аспирантуру в Академии художеств Burg Giebichenstein по графике, в 1999—2002 — по скульптуре (у профессора Бернд Гёбел), в 2004—2006 — по медиа-искусству (у профессора Утэ Хёрнер).

С 2006 года начал создавать работы в фарфоре.

В 2010 году на интернациональном симпозиуме по фарфору «Kahla-Kreаtiv» в Германии, где были приглашены 12 лучших художников по фарфору со всего мира, Алим Пашт-Хан представлял Россию.

В 2011 году на всемирной международный биеннале в Кёнгидо GICB 2011, удостоен серебряной награды.

В 2015 году завершил работу «АРУРА» (самой большой фарфоровой вазы в мире) в замке Музея по фарфору Лойхтенбург, Тюрингия, Германия.

С 2018 года приглашён ведущим специалистом в "Творческую мастерскую Германа Паштова" , Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. БЕРБЕКОВА.

Выставки 
2019 — PorzellanObjekte, Hallescher Kunstverein e.V., Stadtarchiv Halle, Галле, Германия (Персональная выставка)
2019 — 4th GLOBAL PRINT 2019, всемирная биенале по графике, Музей do Douro, Régua, Португалия

2018 — Werkstatttage Reichenbach, галерея Arcanum (Берлин, Германия)
 2018 — Micro-Monuments II: Underground, галерея IA&A at Hillyer (Вашингтон, США)
 2018 — Totgesagte leben länger: Historische Porzellanfiguren neu interpretiert, Музей изобразительных искусств (Эрфурт, дворец Мольсдорф, Германия)
 2017 — Werkstatttage Reichenbach: ARTenschutz (Райхенбах, Тюрингия, Германия)
 2017 — Gyeonggi International Ceramix Biennale 2017 (Ичхон, Южная Корея)
 2016 — «Мастер, ученики, школа ксилографии», PAX (Красноярск, Россия)
 2015 — АРУРА, Музей по фарфору (Leuchtenburg, Германия)
 2015 — Die (un)Möglichkeit der Erkenntnis, StuArt (Галле, Германия)
 2015 — «200 художников России и Китая» (Махэ, Китай)
 2014 — Выставка адыгских художников (Турция)
 2013 — Персональная выставка, Tong-in Gallery (Сеул, Южная Корея)
 2012 — «Искусство ксилографии школа Германа Паштова», РАХ галерея З. Церетели (Москва)
 2011 — «ERFINDEN-5» Международный симпозиум по фарфору Калла Креатив, Porzellanikon
 2011 — «Русская и зарубежная классика в иллюстрациях Красноярской студии ксилографии Германа Паштова» в КГПУ им. В. П. Астафьева (Красноярск)
 2011 — Gyeonggi International Ceramix Biennale 2011 (Ичхон, Южная Корея)
 2011 — «Серенада самшитовой долины» (Герман Паштов — мастер, ученики, школа,) выставочные залы РАХ (Красноярск)
 2010 — «Сибирская ксилография, студия Германа Паштова», Союз художников (Москва)
 2010 — «Я родом из детства», Союз художников (Санкт-Петербург)
 2010 — «Учитель и ученики», РАХ (Красноярск)
 2010 — «Kahla-Kreativ», Музей Грасси (Лейпциг, Германия)
 2008 — персональная выставка в галереи § 228StGB (Галле, Германия)
 2008 — «48 Karat» Фонд по искусству Саксонии-Ангельтины (Галле, Германия)
 2008 — «CYNETart-08», 12 международная выставка по медиа art Hellerau (Дрезден, Германия)
 2007 — Герман Паштов, Алим Пашт-Хан, персональная выставка с отцом, выставочные залы Российской академии художеств (Москва)
 2007 — 10 лет спустя, выставочный зал в Союзе художников (Красноярск)
 2007 — «Тысяча и одна ксилографии» (Харбин, Китай)
 2006 — Герман Паштов, Алим Пашт-Хан, персональная выставка с отцом, Музей изобразительного искусства (Нальчик)
 2006 — Мутаре, персональная выставка Triebwerk, MMZ (Галле, Германия)
 2006 — «Двести черно-белых ксилографий Красноярской студии ксилографии Германа Паштова» (Пекин, Китай)
 2006 — 1200 Jahre Halle, Landesvertretung Sachsen-Anhalt (Брюссель, Бельгия)
 2005 — «Взаимоотношения» Фридеман Бах дом (Галле, Германия)
 2004 — 5 картин старости, персональная выставка, музей Франке (Галле, Германия)
 2003 — персональная выставка в Союзе художников (Магдебург, Германия)
 2003 — «Vorbild-Nachbild», Фонд Кранаха (Виттенберг, Германия)
 2003 — «Разные поколения», Фонд Франке (Галле, Германия)
 2002 — «Препарация», персональная выставка в галерее Вилла Кобе (Галле, Германия)
 2002 — «Graffinova», Ostrobothnian Музей (Финляндия)
 2001 — «What about Hegel. Are you?», галерея Brigitta March (Штутгарт, Германия)
 2001 — «Facetten zeitgenössischer Kunst», галерея VALENTIN (Штутгарт, Германия)
 2001 — «Mediallia», галерея «Rack und Hamper» (Нью Йорк, США)
 2001 — «Движение», персональная выставка в «Art discovery» (Магдебург, Германия)
 2000 — «1995-2000», персональная выставка, Фонд культуры (Нальчик)
 2000 — «Рисунки», персональная выставка в галерее Якоб (Галле, Германия)
 2000 — «1- выставка сибирской ксилографии» (Красноярск)
 2000 — «Изменение», галерея «Volkspark» (Галле, Германия)
 1999 — «Литографии», персональная выставка в галерее Kunstlerhaus 188 (Галле, Германия)
 1999 — «The BAMS Student Medal Project», Британская королевская ассоциация медали (Англия)
 1998 — «Фоглиано», персональная выставка, Музей изобразительных искусств (Железногорск)
 1998 — «Корпус», галерея «Talstrasse» (Галле, Германия)
 1995 — «Скульптура, живопись, графика», Фонд Франке (Галле, Германия)
 1995 — «Графика России», Музей панорама Мездаг (Гаага, Голландия)
 1991 — «Графика-Юг» (Ростов-на-Дону)

Награды 
 народный художник Кабардино-Балкарии (2015)
 Золотая медаль Российской академии художеств (2014)
 Лауреат международной выставки-конкурса Творческого союза дизайнеров (2013, ЦДХ, Москва, номинация «графика»)
 Благодарность Российской академии художеств (2012, Выставка «Искусство ксилографии» в галерее З. Церетели, Москва; 2010, выставка в Париже)
 Благодарственное письмо. (2012, Музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, Пятигорск, Россия)
 Серебряный приз Всемирной выставки-конкурса по керамике «Кёнгидо Международный биеннале по керамике 2011» (Южная Корея)
 Участник международного симпозиума по керамике «10 дней» (2011, Ичхон, Южная Корея)
 Грант фонда по искусству Саксонии-Ангальтинии (2010, Германия; 2005, Германия)
 Участник международного симпозиума по фарфору Калла креатив (2010, Калла, Германия)
 Приз жюри на 12 международной выставке-конкурса по медиа арт CYNET-ART 08 (2008, Дрезден, Германия)
 Диплом Российской академии художеств (2003)
 Премия ДААД лучшему иностранному студенту (2000, Германия)
 Участник международного художественного симпозиума «М,OST» (1999, Намбург, Германия)
 Премия за «Мастерство» на Биеннале по графике (1998, Уфа, Россия)
 Серебряная медаль Российской академии художеств (1998)
 Грант фонда Генриха Бёль (1997—2000, Германия)
 Лауреат конкурса «Теттерода-График-97» (1997, Голландия)
 Грант ДААД (1995—1997, Германия)

Работы Алима Пашт-Хан приобретены и хранятся 
 Государственная Штутгартская картинная галерея, Германия
 Музей Остроботиан, Финляндия
 Музей Саксонии — Ангальт, Германия
 Музей фарфора в замке Лейхтенбург, Германия
 Замок Нойгатерслебен, Германия
 Российская академия художеств
 Музей г. Цхинвал, Южная Осетия.
 Музей М. Ю. Лермонтова, Пятигорск
 Музей ИЗО Дивногорск
 Музей — Международный фонд творчества Ичхоне. «CeraMix-2011», Южная Корея.
 Музей им. Чэнь Фэнюя, Китай
 Музей по фарфору, Лойхтенбург, Тюрингия, Германия.

Примечания

Литература 
 Ксения Безменова. Алим Пашт-Хан. — Красноярск, 2016.
 CYNETart-08. 12 International Festival für computergestützte Kunst / Hrsg.: Trans-Media-Akademie Hellerau e.V. — Dresden, 2008.
 Manon Bursian / Ines Janet Engelmann: Wagemutig 1, Berlin 2011.
 Герман Паштов. Школа ксилографии Германа Паштова. — СПб.; Красноярск: Российская академия художеств, 2013.
 Grafische Kunst uit Russland / Hrsg.: Tetterode Graphic Trophy Competition. — Tetterode, 1997.
 Lisbeth Knif: Graffinova 2002. Vaasa international Exhibition of Prints and Drawings. — Vaasa, 2002.
 Anne Meinzenbach: ARURA. Die größte Vase der Welt von Alim Pasht-Han / Hrsg.: Stiftung Leuchtenburg. — Seitenroda, 2015.
 Alim Pasht-Han (Illustrator): Das Schulranzenbüchlein / Hrsg.: Gert von Weber. — Leipzig, 2007.
 2011 International Competition / Hrsg.: Korea Ceramic Foundation. — Icheon-si Gyeonggi-do, 2011.
 Johannes Nagel. InVenture at Kahla // Ceramics Monthly. — 2011, Februar. — S. 40-47.

Ссылки 
 Алима Пашт-Хан в списке Фонда по Искусству Саксонии-Ангальтинии
 Калла Креатив

Народные художники Кабардино-Балкарии